Гімн Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки (, совр. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni) — державний гімн Азербайджанської РСР в 1944—1992 роках.

1978 року текст гімну був переписаний з тим, щоб усунути з гімну згадка про Сталіна.

Текст 1978—1992

Сталінська версія 1944—1978

Див. також 
 Гімн Азербайджану

Посилання 
 MP3 вокальная версия 
 MIDI

Азербайджанська РСР

Державні символи СРСР
Національні символи Азербайджану
Пісні Азербайджану